International Working Test 2013 (IWT 2013) byl XXII. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 6. a 7. července 2013 v Německu v bažantnici poblíž zámku Moyland. Pořadatelem soutěže byl Deutscher Retriever Club (DRC).

Soutěže se zúčastnilo 40 týmů ze 13 zemí. Vítězem se stal obhájující tým z Maďarska před týmy z Dánska a Německa.

Rozhodčími byli  Jennifer Hay,  Gordon Hay,  Graham West,  Keld Jørgensen,  Kurt Becksteiner,  Anja Möller.

Oficiální dummy soutěže byly vyrobeny slovenskou firmou Firedog v zelené barvě s černým nápisem IWT 2013.

Přihlášené týmy 
Každá členská země mohla vyslat maximálně 4 národní týmy. Případná volná místa byla k dispozici pro free týmy.

České týmy 
Soutěže se zúčastnily 2 národní týmy nominovány Retriever Sportem CZ (RSCZ) a Retriever klubem CZ (RKCZ).

Rozdělení do skupin 
Na začátku každého soutěžního dne byly týmy rozděleny skupin podle startovních čísel. Během dne každý tým absolvoval šest resp. tři testy. Rozdělení do skupin určovalo, kterým testem tým začínal.

Konečné hodnocení 
Výsledková listina

Průběžné výsledky 

† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.‡ Obhájce

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 International Working Test 2013 – oficiální stránky 
 Deutscher Retriever Club – oficiální stránky 

International Working Test
Psí sporty v Německu
Sportovní události v Německu
Psí sporty v roce 2013
Sport v Německu v roce 2013